Zakole koryta rzecznego – inaczej meander
 Zakole – używana w latach 1977-1981 oficjalna nazwa wsi Dołżyca w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Cisna
 Zakole – polski film fabularny z 1988.